Mizuhashi ist der Familienname folgender Personen:

 Kaori Mizuhashi (* 1974), japanische Synchronsprecherin
 Takashi Mizuhashi (* 1943), japanischer Jazzmusiker